Skanstull – zona di Södermalm a Stoccolma
 Skanstull – stazione della metropolitana di Stoccolma